Heugten ist der Familienname folgender Personen:

 Remy van Heugten (* 1976), niederländischer Filmregisseur und Drehbuchautor.
 Ton van Heugten (1945–2008), niederländischer Motocross-Rennfahrer